Mont-Saint-Martin ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mont-Saint-Martin (Aisne)
 Mont-Saint-Martin (Ardennes)
 Mont-Saint-Martin (Isère)
 Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)